Sant'Eugendo può indicare:
 Saint-Oyen, comune della Valle d'Aosta
 Sant'Eugendo, abate di Condat nel VI secolo